est le second album du groupe Crucified Barbara.

Liste des chansons

Notes et références 

Album musical sorti en 2009
Album de Crucified Barbara